Stöckach ist der Ortsname von

 Stöckach (Bundorf), Ortsteil der Gemeinde Bundorf, Landkreis Haßberge, Bayern
 Stöckach (Igensdorf), Ortsteil des Marktes Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Stöckach (Neustadt an der Aisch), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Stöckach (Roßtal), Ortsteil des Marktes Roßtal, Landkreis Fürth, Bayern
 Stöckach (Stuttgart), Stadtteil von Stuttgart-Ost, Baden-Württemberg
 Stöckach (Trautskirchen), Ortsteil der Gemeinde Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Stockach (Begriffsklärung)